Marc Polmans era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare.

In finale Tomáš Macháč ha sconfitto Bjorn Fratangelo con il punteggio di 7-6(2), 6-3.

Teste di serie 

  Gilles Simon (quarti di finale)
  Jiří Lehečka (quarti di finale)
  Zdeněk Kolář (secondo turno)
  Tomáš Macháč (campione)
  Bjorn Fratangelo (finale)
  Mitchell Krueger (semifinale)
  Jeffrey John Wolf (terzo turno)
  Michail Kukuškin (quarti di finale)

  Marc-Andrea Hüsler (terzo turno) 
  Filip Horanský (terzo turno) 
  Kimmer Coppejans (terzo turno) 
  Jesper de Jong (semifinale) 
  Maximilian Marterer (terzo turno) 
  Robin Haase (secondo turno) 
  Geoffrey Blancaneaux (terzo turno, ritirato) 
  Juan Pablo Ficovich (secondo turno)

Qualificati 

  Ernests Gulbis (primo turno)
  Calum Puttergill (primo turno)

  Rubin Statham (primo turno)
  Divij Sharan (primo turno)

Lucky loser 

  Patrick Fitzgerald (primo turno)

<ol start="2">
  David Hough (primo turno)

Wildcard 

  Jeremy Jin (primo turno)
  Joshua Charlton (primo turno)

  Philip Sekulic (primo turno) 
  Blake Ellis (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

Traralgon Challenger 2022